Кэ́рри Кэ́тлин Тёрнер (; 21 декабря 1966, Форт-Уэрт, Техас, США) — американская актриса.

Избранная фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт Кэрри Тёрнер
 

Актрисы озвучивания США
Выпускники Университета Орала Робертса